Голландская Вест-Индская компания () — торговая компания Республики Соединённых провинций Нидерландов, которая после создания в 1621 году получила от Генеральных штатов монопольное право торговли и колонизации в Америке и Западной Африке.

Основные направления деятельности: работорговля, торговля золотом, серебром, мехами, сахаром, слоновой костью, а также каперство (особенно грабёж испанских кораблей). Компания располагала пятью офисами в метрополии (в том числе в Амстердаме и Роттердаме) и управлялась советом из 19 купцов.

Расцвет 

Воспользовавшись ослаблением Португальской колониальной империи, голландцам удалось овладеть северной частью Бразилии (см. Голландская Бразилия), а также Суринамом и рядом островов Вест-Индии (см. Нидерландские Антильские острова). Главной голландской факторией в Северной Америке стал Новый Амстердам (см. Новые Нидерланды). На побережье Африки удалось захватить ряд португальских территорий и основать новые форты (см. Голландская Гвинея).

Закат 
Компания была реорганизована в 1674 году, но уже не имела прежнего значения (её территории в Бразилии были захвачены Португалией, а Новый Амстердам и прочие владения в Северной Америке — Англией). Большая часть совладельцев потеряли свои владения в Северной Америке; исключение составил Килиан ван Ренсселер, чьи владения процветали (сам он дал начало видной династии американских торговцев и политиков). В 1791 году акции Вест-Индской компании были куплены голландским правительством и она фактически прекратила самостоятельное существование.

См. также 
 История Нидерландов
 Колонии Нидерландов
 Нидерландская колонизация Гвианы
 Англо-голландские войны

Ссылки 
 Факсимиле 15 WIC-книги в связи с событиями в Бразилии в XVII веке 
 Dutch Portuguese colonial history 
 Условия, созданные бургомистрами Амстердама, 1656  

Компании, основанные в 1621 году
Компании по алфавиту
История Нидерландов
Компании Нидерландов
Колониальные компании
Торговые компании
Новые Нидерланды